La Primeira Divisão 1996/97 fue la 63.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Porto ganó su 16° título.

Tabla de posiciones 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|Pos||Club||Pts.||PJ||PG||PE||PP||GF||GC||Notas
|-style="background:#D0E7FF"
|1||Porto (C)||85||34||27||4||3||80||24||Liga de Campeones
|-
|2||Sporting de Portugal||72||34||22||6||6||55||19||Liga de Campeones
|-
|3||Benfica||58||34||17||7||10||49||30||Copa UEFA
|-
|4||Sporting Braga||55||34||15||10||9||39||40||Copa UEFA
|-
|5||Vitória Guimarães||53||34||15||8||11||51||46||Copa UEFA
|-
|6||Salgueiros||52||34||14||10||10||49||48||
|-
|7||Boavista||49||34||12||13||9||62||39||Recopa de Europa
|-
|8||Marítimo||47||34||13||8||13||39||38||
|-
|9||Estrela da Amadora||47||34||12||11||11||39||38||
|-
|10||Chaves||46||34||12||10||12||39||45||
|-
|11||Farense||42||34||10||12||12||34||34||
|-
|12||Vitória Setúbal||40||34||10||10||14||38||42||
|-
|13||Belenenses||40||34||10||10||14||37||50||
|-
|14||Leça||36||34||9||9||16||33||42||
|-
|15||Rio Ave||35||34||8||11||15||35||42||
|-
|16||Espinho||33||34||9||6||19||27||56||Descenso
|-
|17||Leiria||30||34||8||6||20||25||53||Descenso
|-
|18||Gil Vicente||19||34||4||7||23||29||74||Descenso
|}

 Campeón 

 Goleador 

{| align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f5faff; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" width=60%
|- align=center bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=30%|Jugador
!width=30%|Equipo
!width=10%|Goles
|- bgcolor=#D0E7FF
| Mário Jardel|F. C. Porto'''
|'''30
|}

Enlaces externos 
 RSSSF Portugal 1996/97

1997
Fútbol en 1996
Fútbol en 1997